La pige peut désigner : 
 la pige, rétribution du pigiste ;
 la pige, unité de mesure arbitraire
 la pige du vitrailliste est un .

Notes et références